Місячний сарос 147 — серія місячних затемнень, в якій Місяць перебуває у вузлі, що заходить. Вона почалась 2 липня 1890 року, коли Місяць ледь торкнувся пеівденного краю земної півтіні, і завершиться 28 липня 3134, коли Місяць востаннє торкнеться її північного краю. Серія містить 70 затемнень (62 до 3000 року), які відбуваються через кожні 18 років 11 днів, і триватиме 1244 роки.

Серія міститиме 12 повних затемнень від 6 червня 2449 до 5 жовтня 2647, 23 часткових перед повними від 28 вересня 2034 до 27 травня 2431 і 19 часткових після повних від 16 жовтня 2665 до 1 травня 2990.

Попереднім у серії було півтіньове затемнення 6 вересня 1998 і наступним буде також півтіньове 16 вересня 2016.

Найдовшим у серії повним затемненням буде 37-е, яке відбудеться 1 серпня 2539 і триватиме 105,3 хвилини.

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 147 

Місячні сароси